Со́фья Соколо́ва:
 Соколова, Софья Владимировна (Соня Соколова; род. 1972) — российский интернет-продюсер и музыкальный журналист.
 Соколова, Софья Ивановна (род. 1926) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.